Présidents de la République du Congo (Brazzaville)
 Présidents de la République démocratique du Congo (Kinshasa)